ПАОК (баскетбольний клуб)
 ПАОК (футбольний клуб)